CIES ist die Abkürzung für:

 Capital Investment Entrant Scheme, eine Visakategorie in Hongkong
 Centre d’initiation à l’Enseignement Supérieur
 Centre international d’étude du sport
 Council for International Exchange of Scholars, akademisches Austauschprogramm 

CIS